

Geografie
Ellis Island, een eiland in de Baai van New York
Ellis (Kansas), een plaats in de Verenigde Staten

Personen met de achternaam Ellis
Abraham George Ellis (1846-1916), Nederlands minister
Albert Ellis (1913-2007), Amerikaans psycholoog, grondlegger van de Rationeel-emotieve therapie
Alexander Ellis (1814-1890), filoloog en musicoloog
Carson Ellis (1975), kunstenares